Пре́сня, Прє́сня, Прі́сня (, дореф. Прѣсня) — назва кількох географічних об'єктів у Москві, Росія:
 Пресня — річка в Москві, з початку XX ст. забрана в трубу.
 Пресня — залізнична станція Малого кільця Московської залізниці в Москві.
 «Пресня» — історико-мемориальний музей.
 «Пресня» — планована, але непобудована станція Великої кільцевої лінії Московського метрополітену, що мала розташовуватися між станціями «Шелепиха» і «Хорошевська».
 «Пресня» — футбольний клуб з Москви (також носив назви «Червона Пресня», «Пресня-Буревісник» й «Асмарал»).
 «Пресня» — назва футбольного клубу «Асмарал-д» у 1991—1992 роках.

Див. також 
 Район Пресненський
 Червона Пресня